Мамаш-хан () — казахский хан, правитель Казахского ханства в 1521—1523 годах
Старший сын Касым-хана.

Биография 
Мамаш-султан стал ханом Казахского ханства после смерти его отца — Касым-хана.

Приход к власти 
Суровая зима 1521 года и в эту холодную зиму семидесятишестилетний Касым хан умер. Перед смертью он вызвал старшего сына Мамаша и поведал ему: — Где есть жизнь, смерть неизбежна. Я нахожусь в преклонном возрасте. После моей смерти не будоражьте народ, не терзайте его борьбой за власть. Моя мечта сделать казахскую землю независимой. Этого я достиг. Теперь осталось развиваться и процветать как другие государства, а ядра — молнии пусть стреляют по праздникам. Высоко пронеси наше знамя, повышай культуру народа! Отбившийся от стада попадает в пасть волку, отделившись, племена доступны врагу. Если хочешь сохранить единство народа, не стремись к власти, сынок, не устраивай междоусобиц! Но у меня в душе тревога за вас!

Из архивных документов следует, что некоторое время после смерти Касым-хана трон казахского государства пустовал и за него вели борьбу два казахских султана. В своей грамоте З. Зудов после сообщения о смерти Касым-хана писал: «А его два салтана, и они ся ещё меж собою бронят, а на царстве никто не сел». Известные нам письменные источники не содержат фактических данных, которые прояснили бы подробности этой междоусобицы. Победу в ней, одержал Мамаш, сын Касим-хана. Средневековые мусульманские историки говорят о нём как о следующем после Касыма казахском правителе

Правление и смерть 
При правлении Мамаш-хан не смог противостоять против Ногайской орды, которая захватила территорию до р. Тургая. Территория Казахского ханства при нём сильно сократилась, тем не менее с ней считались даже цари России. Иван Грозный неоднократно отправлял своих послов.

Впрочем правление Мамаш-хана было недолгим, междоусобицы султанов-джучидов на время ослабили Казахское ханство. Вскоре в 1523 году, Мамаш хан погиб в междоусобной борьбе «погиб от удушья из-за множества передвижений и тяжести боевого оружия» в 928 г.х., то есть в период между 1 декабря 1522 и 19 ноября 1523 г.

По сообщению Мухаммада Хайдара после его смерти на ханский престол взошёл сын Адик-султана — Тахир-хан

Примечания 

Казахские ханы
Тукатимуриды